Brgule je lahko:
 Brgule, Bosna in Hercegovina
 Brgule, Srbija